Jean-Nicolas Corvisart des Marets – medico francese
 Corvisart – stazione della metropolitana di Parigi